Финьяна () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Филабрес-Табернас. Занимает площадь 135 км². Население 2432 человека (на 2010 год). Расстояние 74 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial
 Fiñana
 Fiñana
 Página de Juan Ocaña

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии